Голочево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голочево — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Голочево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Голочево — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.